Der Wahlkreis Northeim ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags. Er umfasst seit 2022 die Städte Hardegsen, Moringen und Northeim sowie die Gemeinden Kalefeld, Katlenburg-Lindau und Nörten-Hardenberg im Landkreis Northeim sowie den Flecken Adelebsen im Landkreis Göttingen.

Bei der Wahl 2017 gliederte sich der Wahlkreis in 108 Wahlbezirke.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Northeim sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Sebastian Penno (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 17.

Landtagswahl 2017 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Landtagswahlkreis Northeim sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Frauke Heiligenstadt (SPD), die am 9. November 2021 ihr Landtagsmandat niederlegte. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 18.

(Ergebnisse in Prozent)
! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Seidel, Lukas" |Lukas Seidel
| 29,9
| 29,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Heiligenstadt, Frauke" |Frauke Heiligenstadt
| 47,0
| 44,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Koch, Maximilian Michael" |Maximilian Michael Koch
| 5,7
| 6,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Villmar-Doebeling, Marion" |Marion Villmar-Doebeling
| 6,4
| 7,2
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Tietze, Kai" |Kai Tietze
| 3,2
| 3,7
|-
| AfD
| data-sort-value="Küpper, Dirk" |Maik Schmitz
| 6,7
| 6,8
|-
| BGE 
| -
| -
| 0,1
|-
| DM 
| -
| -
| 0,1
|-
| Freie Wähler 
| -
| -
| 0,3
|-
| LKR 
| -
| -
| 0,0
|-
| ödp 
| -
| -
| 0,1
|-
| Die PARTEI
| data-sort-value="Müller, Sarah" |Sarah Müller
| 1,0
| 0,7
|-
| Tierschutzpartei 
| -
| -
| 0,8
|-
| Piratenpartei 
| -
| -
| 0,1
|-
| V-Partei³ 
| -
| -
| 0,01
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 61,6 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Northeim sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Frauke Heiligenstadt (SPD).

(Ergebnisse in Prozent)
! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Heiligenstadt, Frauke" |Frauke Heiligenstadt
| 47,3
| 39,9
|-
| CDU
| data-sort-value="Schober, Malte" |Malte Schober
| 35,8
| 31,5
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Redeker, Ingo" |Ingo Redeker
| 6,7
| 11,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Selke, Michael" |Michael Selke
| 3,7
| 9,0
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Konig, Marianne" |Marianne König
| 2,8
| 3,1
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Richter, Benjamin" |Benjamin Richter
| 1,8
| 1,9
|-
| NPD || || || 1,2
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Leist, Felix" |Felix Leist
| 2,0
| 1,2
|-
| Die Freiheit || || || 0,2
|-
| PBC || || || 0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,0
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 59,9 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Northeim sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Frauke Heiligenstadt (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Heiligenstadt, Frauke" | Frauke Heiligenstadt
| 44,1
| 38,7
|-
| CDU
| data-sort-value="Strüder" | Hans-Joachim Strüder
| 35,4
| 37,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Korengel" | Gerald Korengel
| 7,8
| 8,1
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Winter" | Wolfgang Winter
| 5,5
| 6,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Pollok" | Karen Pollok
| 4,9
| 6,3
|-
| NPD
| data-sort-value="Müller" | Michael Müller
| 1,7
| 1,9
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Krukenberg" | Bernd Krukenberg
| 0,6
| 0,4
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,4
|-
| FAMILIE
|
|
| 0,4
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Volksabstimmung
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| ÖDP
|
|
| 0,04
|-
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 57,9 %.

Landtagswahl 2003 
Bei der Wahl 2003 trug der Wahlkreis die Wahlkreisnummer 22. Direkt gewählte Abgeordnete war Frauke Heiligenstadt (SPD).

Die Wahlbeteiligung lag bei 68,1 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Northeim)